Александр Леонидович Сидоров (род. 15 марта 1952 г. в г. Ханты-Мансийск Тюменской области) — российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной Думы VII созыва. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Биография 
В 1974 году получил высшее образование по специальности «юриспруденция» окончив Тюменский индустриальный институт. в 1999 году получил второе высшее образование по специальности «сельскохозяйственное строительство» в Тюменском государственном университете. В 2003 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук в Тюменской государственной архитектурно-строительной академии. В 1974 году, после окончания ВУЗа несколько месяцев работал мастером строительного управления № 9 треста «Сургутгазстрой» Главтюменьнефтегазстроя. С 1974 по 1975 год проходил срочную службу в Советской Армии. После демобилизации из армии вернулся в строительное управление треста «Сургутгазстрой», работал в должности прораба, начальника участка, главного инженера, начальника управления.

Трудовая деятельность 
С 1987 по 1988 год работал в тресте «Сургутгазстрой» в должности главного инженера треста. В 1989 году работал в исполнительном комитете г. Сургута в должности заместителя председателя. В апреле 1990 года решением городского совета народных депутатов избран председателем Сургутского городского исполкома. В 1991 году был назначен Главой Администрации города Сургута. В 1996 году повторно всенародно избран Главой Администрации города Сургута. В Марте 2000 года был вновь избран Главой Администрации города Сургута. В апреле 2005 года был избран Главой Администрации города Сургута в четвёртый раз. .

В 1993 г. стал организатором, руководителем Чекового инвестиционного фонда социальной защиты и развития малочисленных народов Севера «Титул» (с 1998 г. — инвестиционная компания).

Политическая деятельность 
В 2001 году был избран депутатом Тюменской областной Думы III созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

В ноябре 2010 года решением Думы Ханты-Мансийского автономного округа назначен на должность уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, исполнял полномочия до 2015 года, в июле 2015 сложил полномочия «по личным обстоятельствам».

С 2015 года работал в Ханты-Мансийском региональном отделении «Всероссийского Совета местного самоуправления» в должности генерального директора.

В сентябре 2016 года баллотировался в депутаты Госдумы по спискам политической партии «Единая Россия», по результатам выборов был избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва от одномандатного избирательного округа № 223.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 32 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды и премии 
 Орден Почета (1995)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2002)
 Благодарность президента РФ (2000)
 Почетный гражданин г. Сургута (2002)
 Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники (2003)
 Лауреат премии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа» (2010)
Почетный профессор Сургутского государственного университета

Примечания 

Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Председатели Сургутского горисполкома
Главы Сургута
Депутаты Тюменской областной Думы